Bobrov se poate referi la:

Așezări umane
Bobrov, oraș în Rusia
Bobrov, sat în Slovacia

Nume de persoane
 Serghei Bobrov, poet rus